Смольково — село в Лямбирском районе Республики Мордовии России. В литературе нередко упоминается как Смальково.

Происхождение названия 
Происходит от фамилии первого владельца, которому в XVII веке были пожалованы эти земли.

История 
Из второй «Атемарской десятни Пензенскаго края» можно узнать, что эти земли в Атемарском (Саранском) уезде были пожалованы представителям фамилии Смольковых. Если в 1642 г., когда были поверстаны по Атемару упомянутые помещики, у них не было крепостных и поместья не были заселены, то это легко могло случиться во второй половине XVII в., потому что без крепостных помещики на тот момент обойтись не могли.
Так появилось Смольково.

Приблизительно в XVIII веке село становится собственностью рода Бахметевых. Помещики уделяли много сил и средств его процветанию. Поместье занимало обширную территорию, на которой располагались двухэтажный дом, пруды, многочисленные сады, большая Тихвинская церковь с колокольней и часовня около святого источника. 
В 1812 году владелица имения, порутчица Катерина Андреевна Бахметева, отдала 12 крестьян на войну согласно «Положению дворянства Пензенской губернии».

В 1848 году от внебрачной связи дочери хозяина имения Андрея Бахметева Софьи с князем Г. Н. Вяземским появляется на свет девочка, которую назвали Софи. Во избежание скандала новорождённую оформляют как дочь брата Софьи Андреевны — Петра, а молодую мать спешно выдают замуж за офицера-кавалергарда Льва Миллера.

В 50-х годах XIX века в Смолькове, у своей возлюбленной, а впоследствии жены Софьи Андреевны Миллер любил гостить Алексей Константинович Толстой. Здесь, под сенью смольковских садов, были написаны первые главы знаменитого романа «Князь Серебряный». Софья, будучи начитанной и образованной женщиной, стала первым критиком произведения.

В 1852 году в Смольково родился и затем провёл детские годы князь Д. Н. Цертелев, известный философ и поэт. Его мать также была урождённой Бахметевой и приходилась Софье сестрой. Впоследствии он неоднократно посещал имение родни.

В 1854 году здесь вместе с А. К. Толстым гостил художник Л. М. Жемчужников, один из соавторов портрета Козьмы Пруткова. Лев Михайлович, уезжая в Петербург, оставил на попечении Бахметевых свою невесту, которая была в немилости у его родителей.
Толстому эта поездка особенно понравилась, он почувствовал, что теперь это имение для него как родной дом, где ему всегда рады. В своём письме он пишет:Я не заметил зимы, ни дурной погоды, мне казалось, что была весна. Я вывез из Смалькова впечатление зелени и счастья.

Однако благосостояние владельца имения, Петра Андреевича Бахметева, оставляло желать лучшего. Хороший семьянин, он слабо разбирался в управленческих делах. В 1857 году приходится продать Смольково со всеми окрестными землями. Выручает сестра Софья, которая просит Толстого приютить родню. Алексей Константинович, унаследовавший несколько крупных имений, ничего не имеет против. Бахметев с семью детьми, роднёй переезжает в Петербург, затем в Пустыньку и, в конце концов, в Погорельцы. Здесь, в имении графа А. К. Толстого, они остаются надолго.

Поместье переходит к Цертелевым. Сначала им владеет В. С. Цертелева, затем её брат — помещик А. С. Чуриков. Он продаёт село помещику Новохацкому. Однако тот, ведя разгульный образ жизни, проматывает свое достояние на местных девушек. К революции 1917-го Смольково фактически разорено и не имеет помещика. В революционные годы остатки имения были разграблены крестьянами, практически все строения сожжены или разрушены. Смольковские мужики, недовольные малой наживой, двинулись в соседнее село Конопать, но безуспешно.

В 1925 году в домах, отнятых у зажиточных крестьян, вновь открывается школа. В 30-е годы образуется колхоз, развивается сельское хозяйство и животноводство.

В 1930 году Смольково вместе со всем Саранским уездом Пензенской губернии включено в новообразванную Мордовскую АССР.

В августе 1953 г. происходит укрупнение ряда сельских районов республики за счет объединения сельских советов. Смольково лишается своего сельсовета, отныне он в селе Саловка.

В 1957 г. начальная сельская школа реорганизуется в семилетнюю. В настоящее время школа располагается в одноэтажном кирпичном здании, построенном в 1974 г.

Тихвинская церковь 
Церковь Тихвинской иконы Божией Матери была воздвигнута Бахметевыми приблизительно в первой половине XIX века. Церковь располагалась при сельском погосте.С колокольни церкви просматривалась вся дорога на Саранск.
В 1891 году в Смолькове при церкви открывается земская школа для детей и взрослых. Основной предмет — Слово Божие, преподаватели — священнослужители церкви.
В разные времена священниками церкви были:
 ?-1889 Масловский Стефан Филиппович, двоюродный брат Масловского А. И. (саранский священник и просветитель).
 1903—1907 г. Рамзайцев Петр.
 1907—1911 г. Ремизов Павел Иванович, репрессирован и расстрелян в 1937.
Церковь была разрушена в 30-х годах.

Достопримечательности 
 Святой родник с остатками часовни. По большим православным праздникам проводится богослужение.
 Памятный крест на месте бывшей Тихвинской церкви.

Улицы 
 Буденовка
 Быковка
 Выглядовка
 Выселки
 Крайновка
 Красная
 Молодёжная
 Сенявка
 Смольково
 Юдаевка
 Ягодная

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Лямбирского района